Le nom de régiment de cuirassiers de Berry fut porté par le  de cuirassiers entre 1816 et 1830.
 1816 : dissous après les Cent-Jours, le  de cuirassiers est reformé sous le nom de régiment de cuirassiers de Berry .
 1830 : à la chute de Charles X, il reprend son nom de  de cuirassiers.

Unité de cavalerie française dissoute